Unimog U 800 steht für Modelle folgender Baureihen:

 Unimog 403
 Unimog 417